Вадим Каптур (12 липня 1987) — білоруський стрибун у воду.
Учасник Олімпійських Ігор 2008, 2012, 2016 років.

Посилання 
 Вадим Каптур на Olympedia.org 
 Вадим Каптур на Sports-Reference.com
 Вадим Каптур на The-sports.org 
 Вадим Каптур на сайті Інституту прикладних наук про тренування в Лейпцігу (IAT)

Примітки 

Народились 1987
Стрибуни у воду на літніх Олімпійських іграх 2008
Стрибуни у воду на літніх Олімпійських іграх 2012
Стрибуни у воду на літніх Олімпійських іграх 2016
Спортсмени Мінська
Білоруські стрибуни у воду